Gappen heißen folgende geographischen Objekte:

 Gappen (Gemeinde Reißeck), Ortschaft von Reißeck, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Gappen (Gemeinde Annaberg-Lungötz), Ortschaft von Annaberg-Lungötz, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Siehe auch:
 Gapp